

Wydarzenia 

 Konsul Lucjusz Korneliusz Scypion zdobył na Kartagińczykach Korsykę; 1 czerwca erygowano świątynię bogini Burzy (łac. Tempestas), której wzniesienie ślubował konsul Korneliusz podczas sztormu u wybrzeży Korsyki

Urodzili się 
 Qin Shi Huang, pierwszy cesarz Chin